Spångberg ist der Familienname folgender Personen:
 Arvid Spångberg (1890–1959), schwedischer Turner
 Sune Spångberg (1930–2012), schwedischer Jazzmusiker